Синега — река в Вельском районе Архангельской области, правый приток Вели.

Длина — 38 км, площадь водосборного бассейна — 210 км².

Течение 

Река берёт начало в 12,5 км на юго-восток от посёлка Солгинский Вельского района. Первые 8 км течёт на север, после сворачивает на восток. Крупных притоков не имеет. Течёт в глубокой, ярко выраженной долине, часто встречаются высокие обрывистые берега и перекаты. На берегах расположены деревни Савинская и Прилуцкая. Впадает в реку Вель в 10 км от устья.

Данные водного реестра 
 Бассейновый округ — Двинско-Печорский
 Речной бассейн — Северная Двина
 Речной подбассейн — Северная Двина ниже места слияния Вычегды и Малой Северной Двины
 Водохозяйственный участок — Вага

Примечания

Топографическая карта 
 

Притоки Вели
Реки Вельского района